Wonnemar ist der Name folgender Einrichtungen:

 Murrbäder Backnang Wonnemar, Freizeitbad in Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Wonnemar Bad Liebenwerda, Kur- und Erholungseinrichtung in Bad Liebenwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg